Lais, auch Laïs ist:
 ein Name von Hetären im antiken Griechenland, siehe Lais,
 der Name einer antiken Hebamme, die Schriften unter anderem über die Wirkung von Menstruationsblut verfasste,
 ein flämisches Sängerinnentrio, siehe Laïs,
 eine volkssprachliche Versdichtung des Mittelalters, siehe Lai (Dichtung),
 insbesondere die Lais der Marie de France nach bretonischen Vorbildern,
 deutscher Name der Ortschaft Laiuse in Estland
 ein Schloss in Estland, siehe Lais (Schloss)
 Ober-Lais, Stadtteil von Nidda in Hessen

LAIS steht für:
 LAIS, umstrittenes pädagogisches Konzept in Österreich

Lais ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Laïs (* 1968), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Axel Lais (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Christian Lais (* 1963), deutscher Schlagersänger
 Detlev Lais (1911–1978), deutscher Saxophonist und Schlagersänger
 Eduard Lais (1893–1974), deutscher Volkswirt und Politiker (BCSV, CDU)
 Hermann Lais (1912–2010), deutscher Theologe
 Klaus-Jürgen Lais (* 1944), deutscher Politiker
 Marc Lais (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Otto Lais (1897–1988), deutscher Künstler
 Robert Lais (1886–1945), deutscher Lehrer, Geologe, Prähistoriker und Molluskenforscher
 Ruedi Lais (1953–2021), Schweizer Politiker (SP)

Siehe auch:
 Leis
 Lays
 Leys